Sezon 1987/88 2. Fußball-Bundesligi – 14. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1987/88 występowało 20 drużyn.

Tabela 

 Stuttgarter Kickers i FC St. Pauli awansowały do Bundesligi 1988/89.
 SV Darmstadt 98 przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1988/89.
 Arminia Bielefeld, SSV Ulm 1846, BVL 08 Remscheid i Rot-Weiss Oberhausen spadły do Amateur-Oberligi 1988/89.
 * Rot-Weiss Oberhausen nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1988/89, dzięki czemu SpVgg Bayreuth utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Baraż o awans do Bundesligi 

 SV Waldhof Mannheim wygrał mecze barażowe i pozostał w Bundeslidze 1988/89.
 SV Darmstadt 98 przegrał mecze barażowe i pozostał w 2. Bundeslidze 1988/89.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 Hertha BSC i Eintracht Brunszwik awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1988/89.
 MSV Duisburg, Preußen Münster i VfL Wolfsburg pozostały w Amateur-Oberlidze 1988/89.

Grupa Süd 

 1. FSV Mainz 05 i Viktoria Aschaffenburg awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1988/89.
 SpVgg Unterhaching i FV 09 Weinheim pozostały w Amateur-Oberlidze 1988/89.

Zobacz też 
 Bundesliga 1987/88
 Amateur-Oberliga 1987/88

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w Niemczech
1988 w Niemczech